Rywalizacja kobiet w skokach akrobatycznych podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na skoczniach o nazwie Sierra Aerials. Kwalifikacje rozegrano 9 marca o 18:15, z kolei finały 10 marca 2017 roku o 20:30. Złoty medal wywalczyła Ashley Caldwell z USA, która pokonała Australijkę Danielle Scott oraz Xu Mengtao z Chin.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017